Варваровка () — село,
Штомпелевский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324887707. Население по переписи 2001 года составляло 18 человек.

Географическое положение 
Село Варваровка находится в 1-м км от левого берега реки Рудка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Наталовка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Хильковка.

История 
Было приписана к Гавриловской церкви в Хильковке

до 1941 года была Варваривка

Примечания